

Легуотка (округ Лученець)
 Легуотка-под-Брегмі
 Бартошова Легуотка